Столович, Леонид Наумович — советский философ, специалист в области аксиологии, эстетики и истории философии. 
 Столович, Хаим — израильский офтальмолог, специалист по лечению заболеваний глаз у детей.

См. также 
 Столовичи — агрогородок в Барановичском районе Брестской области Республики Беларусь.